Katechizm Kościoła Katolickiego
 Katipunan (KKK) – tajne stowarzyszenie działające na rzecz niepodległości Filipin
 Kinder, Küche, Kirche (z niem. dzieci, kuchnia, kościół) – niemiecki slogan opisujący rolę, której w społeczeństwie wymagano od kobiet
 Klub Krzywego Koła
 KKK – kwartalnik komiksowy Krakowskiego Klubu Komiksu
 Krakowska Kongregacja Kupiecka
 Ku Klux Klan
 KKK MOSiR Krosno - klub koszykarski z Krosna